Sarrikotapea (en francès i oficialment Charritte-de-Bas) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Nabas al nord, Lichos al nord-est, Arüe-Ithorrotze-Olhaibi al nord-oest, Ainharbe al sud-oest i Espès-Undurein al sud

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa